Phantom Limb – gruppo musicale inglese
 Phantom Limb – brano dei Tourniquet del 1992, dall'album Pathogenic Ocular Dissonance
 Phantom Limb – album dei Pig Destroyer del 2007
 Phantom Limb – singolo degli Shins del 2007, dall'album Wincing the Night Away